Formin ist
 ein anderer Name für Methenamin
 ein Protein einer Gruppe von Proteinen, die unter anderem an der Aktinnukleation beteiligt sind. Siehe Formine
 eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Pettau, siehe Formin (Gemeinde Gorišnica)
 Namensbestandteil des Vereins zur Förderung des deutsch-italienischen wissenschaftlichen und kulturellen Austauschs e.V. (kurz Formineverein)
 Namensbestandteil von Espa formin, ein Handelsname von Metformin.